Okręty US Navy o nazwie USS "Pasley":
 Pierwszy USS Pasley (PF-86, ex-PG-194) był fregatą patrolową. Przekazany Wielkiej Brytanii przed ukończeniem. Służył jako HMS "St. Helena" (K590) w latach 1944-45.
 Drugi USS "Pasley" (DE-519) był niszczycielem eskortowym. W służbie brytyjskiej jako fregata HMS "Pasley" (K564). Następnie, w okresie od sierpnia do października 1945, w służbie amerykańskiej.

Pasley